Două localități din județul Vaslui, România poartă numele de Obârșeni:

Obârșeni, comuna Voinești
Obârșeni, comuna Vinderei

Vezi și 
 Obârșia (dezambiguizare)